La Premier League de Suazilandia, conocida también como MTN Premier League es la máxima categoría del fútbol de Suazilandia, fue disputada por primera vez en 1976 y es organizada por la Asociación Nacional de Fútbol de Suazilandia.

El equipo campeón obtiene la clasificación a la Liga de Campeones de la CAF.

Equipos 2019-20

Palmarés

Títulos por club

Clasificación histórica 
 Clasificación histórica desde la instauración de la Premier League de Suazilanda en la temporada 1992 bajo el nombre de la Eswatini Premier League, hasta finalizada la temporada 2021-22. Un total de 45 clubes han formado parte de la máxima categoría del fútbol de Suazilandia.
 En las temporadas 1993, 1994 y 1995 tienen resultados desconocidos.
 En color azul los equipos que disputan la MTN Premier League 2022-23.
 En color verde los equipos que disputan la MTN Primera División 2022-23.
 En color amarillo los equipos que disputan las Ligas Regionales de Suazilandia 2022-23

Véase también 
 Copa de Suazilandia
 Primera División Nacional de Suazilandia
 Selección de fútbol de Suazilandia

Enlaces externos
Web oficial del campeonato 
Swaziland - List of Champions 

Suazilandia
Fútbol en Suazilandia